Toponímia:
 Granollers, ciutat al Vallès 
 Granollers de la Plana, poble disseminat al municipi de Gurb (Osona), al sector oriental del terme, a la vora de la carretera de Vic a Manlleu
 Granollers de Rocacorba, poble al municipi de Sant Martí de Llémena (el Gironès), al vessant oest de la serra de Rocacorba 
 Granollers o Granollers de Segarra, poble a Torrefeta i Florejacs (la Segarra).
 Baronia de Granollers, jurisdicció senyorial amb centre al castell de Granollers de Rocacorba (al Gironès)
 Barranc de Granollers, barranc al terme municipal de Torrefeta i Florejacs 
 Cal Granollers, casa d'Oliola (la Noguera) 
 Castell de Granollers de Rocacorba, al centre de la baronia de Granollers de Rocacorba 
 Districte electoral de Granollers, circumscripció electoral del Congrés dels Diputats utilitzada en les eleccions generals espanyoles entre 1871 i 1923
 Estació de Granollers-Canovelles, estació de ferrocarril propietat d'adif situada a la població de Granollers
 Estació de Granollers Centre, estació de ferrocarril propietat d'Adif situada a l'est de la població de Granollers, a la comarca del Vallès Oriental 
 Estació de Granollers Polígon-El Ramassà, estació de ferrocarril en projecte que s'ubicarà a l'est del municipi de Granollers, a la comarca del Vallès Oriental 
 Estació de les Franqueses - Granollers Nord, estació de ferrocarril propietat d'adif al barri de Bellavista de les Franqueses del Vallès molt a prop del municipi de Granollers (el Vallès Oriental)
 Hospital de Granollers, centre d'atenció sanitària, sociosanitària i social, integrat a la Xarxa d'Hospitals d'Utilització Pública (XHUP) i proveïdor de serveis del Servei Català de la Salut 
 Llau de Granollers, llau del terme de Llimiana, del Pallars Jussà 
 Organitzacions:
 Club Balonmano Granollers, club d'handbol de la ciutat de Granollers 
 Club Bàsquet Granollers, club de bàsquet de la ciutat de Granollers 
 Club Natació Granollers, club de natació fundat el gener del 1967 a Granollers 
 Esport Club Granollers, club de futbol de la ciutat de Granollers, degà d'aquest esport a la comarca del Vallès Oriental 
 Granollers Fènix, club de futbol americà de la ciutat de Granollers creat l'any 1990 amb el nom de Granollers Gralles 
 Biografies:
 Inés Granollers i Cunillera (Bellpuig, 1970), empresària i política catalana 
 Isabel Granollers (Reus, 1965)
 Marcel Granollers i Pujol (Barcelona, 1986), tennista català 
 Miscel·lània:
 Bombardeig de Granollers, atac aeri realitzat el 31 de maig de 1938 per avions de l'Aviació legionària durant la Guerra Civil espanyola